«Там, где живут чудовища» () — кинофильм режиссёра Спайка Джонза, вышедший на экраны в 2009 году. Фильм, в котором мальчик убегает из дома после ссоры с мамой и оказывается на острове в стране необычных существ, создан по мотивам одноимённой детской книги Мориса Сендака.

Сюжет 
Девятилетний Макс живёт без отца, с матерью и старшей сестрой. Однажды зимой он строит во дворе иглу из снега и зовёт сестру, но та не идёт играть с ним. За сестрой приезжают друзья-тинейджеры, которые затевают игру в снежки и ломают его иглу. В гневе Макс устраивает разгром в комнате сестры, и пришедшей матери приходится успокаивать его.

Как-то вечером Макс строит «крепость» из стульев и одеял в своей комнате и зовёт туда маму. Однако у неё гость и она просит Макса вести себя потише. Однако тот постепенно расходится, ссорится с матерью и кусает её, а потом убегает на улицу. Оказавшись в зарослях, он выходит к пруду, где садится в лодку под парусом. На лодке Макс плывёт всё дальше и дальше, оказываясь в океане, и в конце концов приплывает к острову. Там он встречает семерых «чудовищ», мохнатых и клыкастых существ значительно больших по размеру, чем Макс.

Один из них, Кэрол, в гневе крушит всё вокруг из-за того, что его подруга KW ушла куда-то к своим новым друзьям Бобу и Терри. Макс присоединяется к Кэролу, однако когда другие существа подходят к нему и хотят его съесть, он говорит им, что он — король и что он обладает магическими силами, которые позволят наладить жизнь в их мире. Чудовища делают Макса своим королём. Возвращается KW и Макс предлагает всем устроить «тарарам», во время которого все веселятся, валят деревья, прыгают, а в конце засыпают, образовав «кучу-малу».

Кэрол показывает Максу окрестности, а также сделанный им макет того, каким бы он хотел видеть жизнь чудовищ. Макс предлагает построить большую крепость для всех, и чудовища с энтузиазмом принимаются за работу. KW отводит Макса на побережье и знакомит со своими друзьями Бобом и Терри, это оказываются совы. Но когда KW с совами приходит в крепость, Кэрол начинает сердиться, потому что крепость задумывалась только «для своих». В группе опять начинается разлад и Макс предлагает для развлечения поиграть в войну, разделившись на две команды, «хороших» и «плохих». Макс с KW, Кэролом и его лучшим другом попугаем Дугласом сражаются против остальных, бросаясь комьями земли. В игре ранят Александра, самого слабого из всех, а KW в очередной раз ссорится с Кэролом. Обстановка снова накаляется, тем более что чудовища начинают подозревать, что Макс никакой не король и не имеет волшебных сил, которые помогут всем.

Кэрол, узнав о том, что Макс не король, гонится за ним, угрожая его съесть. KW спасает Макса, временно глотая его. Макс понимает, как тяжело всем приходится из-за вспышек гнева Кэрола, и вспоминает свои отношения с матерью. Он решает вернуться домой, все чудовища провожают его лодку на берегу.

Среди ночи Макс приходит домой, его встречает мама и даёт ему поесть. Макс рад снова быть дома, а мама засыпает рядом с ним на кухне, пока он ест.

В ролях

Люди 
 Макс Рекордс — Макс
 Кэтрин Кинер — Конни, мать Макса
 Марк Руффало — Друг мамы Макса
 Стив Музакис — Мистер Элиот, учитель

Чудища (английские голоса) 
 Джеймс Гандольфини — Кэрол
 Лорен Эмброуз — KW
 Крис Купер — Дуглас
 Форест Уитакер — Айра
 Кэтрин О'Хара — Джудит
 Майкл Берри-мл. — Бык
 Пол Дано — Александр

Чудища (актёры в костюмах) 
 Винсент Кроули — Кэрол
 Элис Паркинсон — KW
 Гарон Майкл — KW (второй состав)
 Сонни Герасимович — Александр
 Ник Фарнелл — Джудит
 Сэм Лонглей — Айра
 Энгус Сэмпсон — Бык
 Марк МакКракен — Бык (второй состав)

Награды и номинации 
 2010 — номинация на премию «Золотой глобус» за лучшую музыку к фильму (Картер Бёруэлл, Карен О)
 2010 — 4 номинации на премию «Сатурн»: лучший фильм-фэнтези, лучшая женская роль (Кэтрин Кинер), лучший молодой актёр (Макс Рекордс), лучший сценарий (Спайк Джонз, Дэйв Эггерс)
 2010 — 4 номинации на премию «Выбор критиков»: лучший молодой актёр или актриса (Макс Рекордс), лучшая музыка к фильму (Картер Бёруэлл, Карен О), лучшая песня (Карен О, Ник Циннер «All Is Love»), лучший дизайн костюмов
 2009 — 2 номинации на премию «Спутник»: лучший анимационный фильм, лучшая музыка к фильму (Картер Бёруэлл, Карен О)
 2009 — попадание в десятку лучших фильмов года по версии Национального совета кинокритиков США

См. также 
 «Лабиринт фавна»

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
 Официальный трейлер фильма на YouTube
  
 We Love You So: Блог режиссёра Спайка Джонза о фильме

Фильмы-драмы США
Экранизации литературных сказок
Приключенческие фильмы США
Фильмы IMAX
Фильмы Village Roadshow Pictures
Фильмы Warner Bros.
Фильмы Legendary Pictures
Фильмы об эскапизме
Фильмы США 2009 года
Фильмы, спродюсированные Томом Хэнксом